Тинец може бити:

 Тинец (Брецлав), насељено мјесто у округу Брецлав, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Тинец (Клатови), насељено мјесто у округу Клатови, Плзењски крај, Чешка Република